Рубль — слово может означать:

Рубль — денежная единица.
 современные валюты:
 Российский рубль (с 1993 г.)
 Белорусский рубль (с 1992 г.)
 Приднестровский рубль (с 1994 г.)
 Рубль Шпицбергена (с 1931 г.)
 Цифровой рубль (разрабатывается)
 исторические валюты:
 Литовский рубль (до 1579 г.)
 Рубль Российской империи (до 1917 г.)
 Серебряный рубль (1704—1897)
 Екатеринбургский рубль (1725—1727)
 Ассигнационный рубль (1769—1849)
 Сестрорецкий рубль (1771)
 Пугачёвский рубль (1777)
 Константиновский рубль (1825)
 Свадебный рубль (1841)
 Рубль Польского банка (1841-1866)
 Золотой рубль (1897—1917)
 Один рубль (золотая монета)
 Брутовский рубль (1915)
 Либавский рубль (1915—1917)
 Германский восточный рубль (1916-1922)
 Царицынский рубль (1917)
 Керенки (1917—1919)
 Одесский рубль (1917—1920)
 Кубанский рубль (1918—1919)
 Донской рубль (1918—1920)
 Сибирский рубль (1918—1920)
 Харбинский рубль (1918—1920)
 Латвийский рубль (1918—1921, 1992—1993)
 Армянский рубль (1918—1922)
 Туркестанский рубль (1918—1922)
 Рубль Закавказского комиссариата  (1918)
 Рубль Олонецкой губернии (1918)
 Харбинский рубль (1918-1920)
 Рубль Индо-Китайского банка (не выпускался)
 Рубль Северо-западной армии (1919)
 Рубль Вооружённых Сил Юга России (1919—1920)
Государственные кредитные билеты образца 1918—1919 годов (1919-1920)
 Грузинский рубль (1919—1921)
 Совзнаки (1919—1924)
 Азербайджанский рубль (1920—1922)
 Рубль Дальневосточной республики (1920—1922)
 Хорезмский рубль(1920-1923)
 Бухарский рубль (1920-1923)
 Закавказский рубль (рубль ЗСФСР) (1922—1924)
 Советский рубль (1923—1992)
 Рубль Соликамского карналлитового комбината (1929-1932)
 Переводной рубль (1964—1991)
 Литовский талон (1991—1992)
 Павловский рубль (1991—1992)
 Таджикский рубль (1995—2000)
 Хакасский рубль (1995)
 Инвалютный рубль
 Клиринговый рубль
 Медный рубль

другие значения:
 Рубль (группа) — российская рок-группа
 Рубль (сингл) — первый сингл группы «Рубль»
 Неразменный рубль - популярный образ и элемент славянской мифологии

См. также 
 Один рубль
 Билет Банка России
 Памятные монеты России
 Платиновые монеты
 Червонец
 Рублёвая зона
 Деньга
 Гривна
 Карбованец
 Копейка
 Символы рубля
 Памятник рублю